Martin Hinterstocker, nemški hokejist, * 24. julij 1954, Holzkirchen, Nemčija.

Hinterstocker je v nemški ligi igral za klube SC Riessersee, Berliner SC, EV Rosenheim, Düsseldorfer EG, Iserlohn Roosters, Augsburger Panther, ESV Kaufbeuren in ECD Sauerland. Skupno je v prvi nemški ligi odigral 694 tekem, na katerih je dosegel 469 golov in 234 podaj ter osvojil naslov nemškega državnega prvaka v sezoni 1972/73. V sezoni 1978/79 je bil najboljši strelec nemške lige.

Za zahodnonemško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in dveh svetovnih prvenstvih. Edino medaljo na velikih tekmovanjih je osvojil na Olimpijskem hokejskem turnirju 1976, ko je bil z reprezentanco bronast, skupno pa je za reprezentanco odigral 99 tekem, na katerih je dosegel 30 golov. Sprejet je bil tudi v Nemški hokejski hram slavnih.

Hokejist je bil tudi njegov brat Hermann ter sta tudi njegova sinova Benjamin in Martin.

Pregled kariere 

|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 78/79
|
| 52
| 78
| 28
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 79/80
|
| 46
| 51
| 22
| 73
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 80
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 80/81
|
| 44
| 34
| 19
| 53
|
| 27
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 6
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 81/82
|
| 39
| 24
| 16
| 40
|
| 36
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 82/83
|
| 22
| 7
| 9
| 16
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ECD Sauerland
| Nemška liga
| 82/83
|
| 11
| 7
| 4
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ECD Sauerland
| Nemška liga
| 83/84
|
| 36
| 13
| 12
| 25
|
| 12
|
| 10
| 8
| 3
| 11
|
| 8
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 84/85
|
| 54
| 30
| 24
| 54
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 85/86
|
| 54
| 45
| 27
| 72
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panthers
| Nemška 2. liga
| 86/87
|
| 21
| 14
| 10
| 24
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 86/87
|
| 28
| 16
| 15
| 31
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška 2. liga
| 87/88
|
| 45
| 29
| 15
| 44
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 88/89
|
| 39
| 4
| 7
| 11
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška 2. liga
| 89/90
|
| 11
| 4
| 5
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 530
| bgcolor="#7FFF00" | 363
| bgcolor="#7FFF00" | 219
| bgcolor="#7FFF00" | 582
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
|}

Glej tudi 
 Seznam nemških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Nemški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Nemčijo
Nemški hokejski reprezentanti
Hokejisti SC Riessersee
Hokejisti Berliner SC
Hokejisti EV Rosenheim
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti Iserlohn Roosters
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Hokejisti ECD Sauerland
Sprejeti v Nemški hokejski hram slavnih